

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Bojanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Skomlin 
 Bojanów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów 
 Bojanów – wieś w woj. śląskim, w pow. raciborskim, w gminie Krzanowice

Inne 
 Bojanów – gmina wiejska

Zobacz też 
 Bojanowo
 Bojanówka